Anahita puede hacer referencia a:

 Anahita, gema boliviana.
 Anahita, diosa persa de las aguas.
 (270) Anahita, un asteroide descubierto en 1887. 
 Anahita Ratebzad, dirigente afgana.